Sert ist der Familienname folgender Personen:

 Ivana Sert (* 1979), serbisch-türkische Fernsehmoderatorin und Model
 Josep Maria Sert (1876–1945), spanischer Maler
 Josep Lluís Sert (1902–1983), spanischer Architekt und Stadtplaner
 Misia Sert (1872–1950), französische Kunstförderin
 Mustafa Sert (* 1980), türkischer Fußballspieler

Sert ist eine Schreibweise der libyschen Stadt Surt (Libyen)

SERT steht als Abkürzung für
 Serotonintransporter

Siehe auch:
 Sers